V. Spörckensches Haus steht für:
* v. Spörckensches Arbeiterwohnhaus, 1875 in Lüdersburg errichtet
 v. Spörcken'sches Haus (Hannover), 1775 für den Oberstallmeister und Kammerherrn von Spörcken errichtetes Gebäude unter der späteren Adresse Schmiedestraße 31 und 32 in Hannover